Dolina Bobrowiecka Liptowska (słow. Bobrovecká dolina) – dolina w Tatrach Zachodnich, na Liptowie
 Dolina Bobrowiecka Orawska (słow. Bobrovecká dolina) – dolina w Tatrach Zachodnich, na Orawie